Сергей Александрович Макаров:
 Макаров, Сергей Александрович (род. 1973) — российский метатель копья.
 Макаров, Сергей Александрович (1956—2016) — советский и российский архитектор.